Roland Garros (1888–1918), francia pilóta
Roland Garros, évente megrendezett salakpályás tenisztorna Párizsban, egyike a négy Grand Slam-tornának
Stade Roland Garros, a Grand Slam-torna helyszínének a neve
Roland Garros repülőtér, a Franciaországhoz tartozó Réunion szigetén